Yapshi Phungang Kung I, ook wel Tashi Dorje Pünkhang (1886/1888 - ?), een Tibetaans politicus
Yapshi Phungang II, ook wel Gönpo Tsering Pünkhang (1918 - ?), een Tibetaans politicus en zoon van Kung I